Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича — государственное учреждение культуры в Санкт-Петербурге, старейшая из филармоний России. Постоянная площадка для выступлений и репетиций симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

Большой зал филармонии вмещает более 1500 слушателей и расположен в бывшем доме дворянского собрания по адресу: Михайловская улица, д. 2. Малый зал филармонии находится в доме Энгельгардта по адресу: Невский проспект, д. 30.

История 
Предшественником филармонии, открытой 12 июня 1921 года, считается основанное в 1803 году Филармоническое общество — первое в Европе и в мире. Положение о Государственной филармонии Петрограда было утверждено 13 мая 1921 года Наркомом просвещения РСФСР А. В. Луначарским.

Нынешний Большой зал был построен в 1839 году архитектором Полем Жако для Дворянского собрания Петербурга. Фасад здания спроектирован К. Росси. С конца 1840-х годов этот зал стал центром музыкальной жизни столицы. Здесь выступали Ф. Лист, А. Рубинштейн, К. Шуман, Р. Вагнер, П. Виардо, П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков и др. Именно на этой сцене впервые появилась в образе умирающего лебедя Анна Павлова. 

В 1887 году на балу-маскараде в Дворянском собрании Санкт-Петербурга скончалась любимая племянница Петра Ильича Чайковского Татьяна Давыдова. Официальной причиной стал «паралич сердца», но сам композитор писал о пристрастии девушки к наркотикам и «отравлении» ими на балу. 

В 1922 году в здании проходил процесс по делу митрополита Вениамина.

Торжественное открытие Петроградской филармонии состоялось 12 июня 1921 г. Программа первого симфонического концерта была посвящена творчеству Чайковского, а дирижировал первый директор филармонии Э. Купер. Оркестр филармонии первым исполнил многие произведения Д. Шостаковича, включая Первую симфонию (12 мая 1926 года); по этой причине в 1975 г. Ленинградской филармонии было присвоено имя этого композитора. В разное время учреждением руководили М. Э. Крастин, Ю. А. Шварцкопф, Ю. М. Мендельсон.

После первых гастролей ЗКР АСО Ленинградской филармонии под управление главного дирижёра Е. А. Мравинского в городе Москве Ленинградская государственная филармония была награждена орденом Трудового Красного Знамени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 июня 1940 года).

В блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года состоялось исполнение Седьмой симфонии Д. Шостаковича, имевшее огромное психологическое и агитационно-политическое значение. В память об этом событии на стене филармонии в 1985 году была установлена мемориальная доска с текстом: «Здесь, в Большом зале Ленинградской филармонии, 9 августа 1942 года оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением дирижера К. И. Элиасберга исполнил Седьмую (Ленинградскую) симфонию Д. Д. Шостаковича».

Малый (камерный) зал Ленинградской филармонии открылся 15 мая 1949 года. Он носит имя композитора М. Глинки.

В 1975 году филармонии было присвоено имя Д. Д. Шостаковича.

Деятельность 

Филармония ведёт концертную, музыкально-лекционную и издательскую деятельность. Имеет обширную библиотеку.

Основной исполнительский коллектив — симфонический оркестр филармонии, признанный заслуженным коллективом России. На протяжении полувека (с 1938 по 1988) оркестром руководил Евгений Мравинский; его сменил на этом посту Юрий Темирканов.

Исполнители 
 Заслуженный коллектив России Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — Ю. Темирканов; дирижёр — Н. Алексеев)
 Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии (художественный руководитель и главный дирижёр — А. Дмитриев; дирижёр — В. Альтшулер)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Санкт-Петербургской филармонии
 История Филармонии

Концертные залы Санкт-Петербурга
Филармонии России
Появились в 1921 году в России
1920-е годы в Санкт-Петербурге